Gonçalo González de Ávila ou Gonçalo Gonçalves de Ávila (1290 – ) foi um nobre e Cavaleiro medieval, senhor de Villafranca que refere-se a Villafranca de la Sierra na província de Ávila.

Relações familiares 
Foi filho de Estêvão Pérez de Ávila e pai de:

Estêvão Domingo de Ávila, que foi detentor do senhorio de las Navas, Cespedosa de Tormes e de Villafranca de la Sierra na  Serra de Gredos. Casou com Ximena Blasquez de Ávila, filha de Fernando Blázquez de Ávila e de Lumbre Garcia.

Ver também 
Senhorio de Villafranca

Bibliografia 
Tombo do Guarda-Mór, Guarda-Mór-Edição de Publicações Multimédia, Lda. Lisboa, 2000. vol. II.

Nobres da Espanha 
Família Ávila